Andilly est un nom propre pouvant désigner plusieurs lieux, et porté par plusieurs personnalités.

Toponyme 

 Andilly, commune française de la Charente-Maritime ;
 Andilly, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Andilly, commune française de la Haute-Savoie ;
 Andilly, commune française du Val-d'Oise ;
 Andilly-en-Bassigny, commune française de la Haute-Marne.

Personnalités 
 Robert Arnauld d'Andilly (°1589 - †1674) est un conseiller d'État, solitaire de Port-Royal et auteur janséniste.
 Simon Arnauld d'Andilly puis de Pomponne (°1618 - †1699), diplomate et homme d'État, a porté le nom de Simon Arnauld d'Andilly, de 1643 à 1660.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France